Thurzó János (1437–1508) bánya- és kohótulajdonos, bányagépész, vállalkozó
 Thurzó János (1464–1520) római katolikus főpap, boroszlói püspök, humanista